Пољани могу бити:
 Пољани, западнословенско племе које је живело на простору данашње Пољске
 Пољани, источнословенско племе које је живело на простору данашње Украјине
 Пољани, јужнословенско племе

Види још 
 Опољани, западнословенско племе које је живело у горњим крајевима Одре